Богославка — название населённых пунктов в России:

 Богославка — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Богославка — деревня в Шацком районе Рязанской области.